Le sandinisme est un courant politique nicaraguayen de gauche, à l'origine nationaliste et anti-impérialiste avec plus tard une influence socialiste, qui promeut l'intégration latino-américaine. Il est basé sur les idées politiques d'Augusto César Sandino, le héros national du Nicaragua, dont il tire son nom. Les partisans et sympathisants de ce courant sont appelés sandinistes.

Origine 
Entre 1926 et 1933, Sandino mène une guérilla contre les troupes américaines, qui occupent le Nicaragua depuis 1912 pour défendre le statu quo nécessaire à l'exploitation des ressources nicaraguayennes par les entreprises américaines et pour défendre leurs intérêts. Cependant, Sandino sera assassiné en 1934 sur ordre d'Anastasio Somoza García, le premier commandant de la Garde nationale.

Sur la base de la documentation générée par Sandino pendant la guerre, principalement de la correspondance et des manifestes, Carlos Fonseca Amador a apporté un soutien idéologique à la fondation, en 1961, avec Santos López, Silvio Mayorga, Tomás Borge et d'autres du Front sandiniste de libération nationale (FSLN) qui a structuré la lutte contre la dictature que la famille Somoza a maintenue dans le pays depuis l'assassinat de Sandino en 1934.

Le 19 juillet 1979, le FSLN, qui bénéficiait d'un soutien populaire, réussit à renverser le gouvernement d'Anastasio Somoza Debayle et pénétra triomphalement à Managua, L' insurrection populaire et la période de gouvernement qui a suivi sont connues sous le nom de Révolution sandiniste ou plus précisément dans l'historiographie officielle du pays sous le nom de «Révolution populaire sandiniste».

Cependant, initialement de cette révolution est née la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, un gouvernement collégial où seuls deux de ses cinq membres étaient du FSLN : Daniel Ortega et Moisés Hassan. Cependant, en avril 1980, après la démission de Violeta Barrios de Chamorro et Alfonso Robelo, représentants du secteur des affaires, le pluralisme du conseil a commencé à diminuer.

Après une série de profondes réformes sociales et économiques et une forte guerre civile entre le gouvernement sandiniste et les groupes d'opposition subversifs appelés « Contras », le FSLN perd les élections présidentielles de février 1990 face à la coalition dirigée par Violeta Chamorro, l'Union nationale d'opposition. (UNE).

À la suite de conflits internes au sein du FSLN, de nouveaux partis politiques sont apparus qui fondent leurs idées sur les enseignements de Sandino, comme le Movimiento Renovador Sandinista (MRS) et le Movimiento por el Rescate del Sandinismo (MPRS), appelés sandinistes parce qu'ils défendent les mêmes idéaux originaux.

Naissance du sandinisme 
L'idéologie politique du sandinisme a été relancée en 1962 par Carlos Fonseca Amador, fondateur et haut dirigeant du FSLN qui a mis fin au régime dictatorial de la famille Somoza, devenant commandant de la Révolution populaire sandiniste. Trois sont les principales caractéristiques qui ont formé le style révolutionnaire de Carlos Fonseca :

1-dépasser les thèses de « l'invasion » héritées des guerres civiles post-indépendance, déclenchant la lutte armée sur le territoire national.

2-donner une base nationale spécifique à la théorie révolutionnaire universelle, en partant de la pensée et de l'action d' Augusto César Sandino et en assumant l'option socialiste dans un contexte capitaliste.

3-Appeler à l'unité nationale dans la lutte contre la dictature au pouvoir de Somoza, en intégrant toutes les forces et mouvements nationaux dans le FSLN, en maintenant l'indépendance de leurs signes politiques et idéologiques.

Populisme et guérilla 
Carlos Fonseca est considéré comme le principal idéologue des sandinistes parce qu'il a établi les idées fondamentales du sandinisme. De nombreux aspects du sandinisme sont similaires aux tendances d'autres formes de pensée politique en Amérique latine, comme son attrait pour la plus grande masse de la population et sa rhétorique anti-impérialiste. Les attributs les plus importants de l'idéologie en font une création uniquement nicaraguayenne. Dans le sandinisme, on insiste sur le fait que la révolution commence dans les régions rurales parmi la paysannerie opprimée du Nicaragua, les idées sandinistes sont enracinées dans les symboles d' Augusto César Sandino et il y a un effort pour développer une croissance consciente par l'éducation.

La tendance idéologique de Fonseca s'appelait la « guerre populaire prolongée » en raison de son soutien massif parmi la paysannerie et de sa dépendance aux tactiques de guérilla. L'approche graduelle dans la campagne a impliqué d'isoler des portions de la Garde nationale hautement entraînée dans les portions plus faibles et d'éliminer ces plus petits segments un par un. Le soutien populaire des masses rurales était nécessaire pour affronter les forces de Somoza. Ces paysans qui participaient aux activités de la guérilla devaient avoir développé une nouvelle conscience révolutionnaire pour qu'ils risquent leur vie pour atteindre la liberté.

Le principe du sacrifice 
Dans l'idéologie sandiniste, vivre dans la pauvreté, l'humilité et vivre avec l'idée de la mort était vu comme une tâche à accomplir, un exercice permanent de purification que l'individu devait atténuer, le tout basé sur un renoncement total à la famille, aux études, aux engagements, aux biens matériels. C'est-à-dire que la mort était considérée comme le chemin vers la purification absolue, l'expiation de tous les péchés, et représentait un sacrifice désiré.

Cette vision de la vie était un héritage de Sandino, retraçable dans un de ses discours en 1933: « La vie n'est qu'un moment qui passe vers l'éternité à travers les multiples aspects de l'éphémère ; et qu'il avait appris à ses hommes que c'est une légère douleur, un passage ».

Sandino était l'un des amoureux de la tradition du sacrifice ; le moment est venu d'organiser la résistance contre l'occupation étrangère de 1927, il plaçait les valeurs de renoncement et de dévouement au-dessus de tout et agissait principalement dans la conviction que la mort était une récompense et non une punition.

Ses mots étaient "Je veux un pays libre ou je meurs".

Les enfants de familles riches ont commencé à entrer dans les rangs du mouvement clandestin et à travers un noviciat ils ont abordé les dures conditions de vie des pauvres et l'idée de l'éphémère de chacun face à la mort.

Dans la vision sandiniste, le sacrifice visait l'affirmation de la lutte des classes, alors que dans la vision chrétienne il s'agissait de mettre en pratique la solidarité jusqu'à la conséquence ultime, la mort.

Un autre grand héritage éthique du sandinisme était la règle de ne posséder aucune propriété; ceux qui les avaient hérités ou possédés auraient dû les remettre à l'État ; cette vision peut être retracée dans les paroles de Sandino prononcées à Belanstequitoitia dans une conversation de 1933 : « Ils pensent que je deviendrai propriétaire terrien ! Non, rien de tout cela; Je ne serai jamais propriétaire. Je n'ai rien. Cette maison où j'habite appartient à ma femme. Certains disent que c'est parce que je suis stupide, mais pourquoi devrais-je faire autrement ? »

Tendance tercériste 
Le sandinisme avait plusieurs courants doctrinaux pendant les années d'insurrection et tout au long de la période révolutionnaire. Cependant, le sandinisme des Terceristas, dirigé par Daniel et Humberto Ortega, a pris le dessus sur ses rivaux plus doctrinaires pendant les années révolutionnaires. Les Tercéristes ont identifié le capitalisme comme « le principal obstacle au progrès social ». Ils croyaient en une transformation progressive de la société vers le socialisme. Les Terceristas pensaient que le Nicaragua devrait traverser une phase révolutionnaire de transition démocratique populaire qui ne serait pas marxiste-léniniste jusqu'à ce qu'il atteigne une société socialiste. Ce qui différencie l'idéologie Tercerista des autres souches sandinistes est leur volonté d'avoir des alliances tactiques avec les secteurs des élites de la société. Leurs appels à « de larges alliances tactiques et temporaires » ont été victorieux au sein de la direction nationale du parti et populaire auprès de la population, finissant par éclipser les factions marxistes du FSLN.

Le sandinisme et l'Église catholique 
Une fois le sandinisme au pouvoir, le Nicaragua est devenu un laboratoire vivant pour les théologiens de la libération.

Le Nicaragua, dans les années quatre-vingt du XXe siècle, était un champ de bataille pour les positions antagonistes au sein de l'Église catholique, formée d'une part par la hiérarchie soutenue par Rome et d'autre part par les curés rebelles soutenus par le gouvernement révolutionnaire.

L'adhésion au concept de socialisme, essence de la proposition révolutionnaire, est venue des évêques dans la charte pastorale du 17 novembre 1979 , un compromis chrétien pour un nouveau Nicaragua.

Le voyage du pape Jean-Paul II, à la fin de 1982, a représenté une tentative par le confessionnal de récupérer, par le clergé nicaraguayen, la détérioration des relations avec Rome, une éventuelle exclusion du Nicaragua de la visite aurait représenté une défaite dans la lutte pour ne pas apparaître comme un État isolé dans le contexte international.

L'annonce de la visite pontificale au Nicaragua a été considérée comme un succès par les catholiques. À cet égard, le Pape a prononcé ces mots : «Il ne faut pas leur proposer des choix temporels inacceptables, y compris des conceptions de l'Église qui supplantent la vraie, aucune idéologie ne peut remplacer la foi». 

Malgré tout, les raisons du conflit entre les sandinistes et une partie des hiérarchies ecclésiastiques sont loin d'être résolues.

Notes et références

Bibliographie 
 Sergio Ramirez, Adiós muchachos. Una memoria della rivoluzione sandinista, Genève, Frilli, 2003, ISBN 88-87923-87-6
 David Haslam, Nicaragua: chiese evangeliche e rivoluzione sandinista: fede nella lotta: l'esperienza dei cristiani in Nicaragua, Turin, Claudiana, 1989, ISBN 88-7016-094-7
 Giulio Girardi, Sandinismo, marxismo, cristianesimo: la confluenza, Rome, Borla, 1986, ISBN 88-263-0640-0
 Valerio Evangelisti, Sinistre eretiche: dalla banda Bonnott al sandinismo, Milan, SugarCo., 1985
 Instituto de Estudio del Sandinismo, El sandinismo, Documentos Basicos, Nicaragua, Editorial Nueva, 1985

Voir aussi 
 Nationalisme de gauche
 Front sandiniste de libération nationale
 Révolution sandiniste
 Histoire du Nicaragua
 Théologie de la libération

Nationalisme
Socialisme